Муфель — фамилия:

 Муфель, Карл Иванович — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 57 (58); 1 ноября 1770.
 Муфель, Николай Николаевич — Георгиевский кавалер; майор; № 9187; 26 ноября 1853.

См. также 
 Муфельная печь